Кубок Словенії з футболу 2015–2016 — 25-й розіграш кубкового футбольного турніру в Словенії. Титул здобув клуб Марибор.

Календар

Перший раунд 

|colspan="3" style="background-color:#97DEFF" align=center|19 серпня 2015

|}

1/8 фіналу 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|9 вересня 2015

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|15 вересня 2015

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|16 вересня 2015

|}

1/4 фіналу 
Перші матчі пройшли 21 і 28 жовтня, матчі-відповіді — 28 жовтня і 4 листопада 2015 року.

Півфінали 
Перші матчі відбулись 13—14 квітня, а матчі-відповіді — 20 квітня 2016 року.

Фінал

Посилання 
 Офіційний сайт 
 Кубок Словенії на soccerway

2015—2016
Словенія
Словенія
2015 у словенському спорті
2016 у словенському спорті